Кипешинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — село Белое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 541 человек, в том числе 269 мужчин и 272 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 532 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Белое,
 село Кипешино.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края